La Coppa delle nazioni africane 1982 fu la tredicesima edizione della suddetta competizione riservata alle nazionali di calcio del continente africano. La manifestazione fu organizzata dalla Libia. La formula del torneo prevedeva otto nazionali divise in due gironi all'italiana composti da quattro squadre ciascuno, le prime due classificate di ogni girone passavano il turno e si scontravano in semifinale. Oltre alla Libia, ammessa d'ufficio come paese ospitante, e alla Nigeria ammessa d'ufficio come detentrice del titolo, parteciparono alla fase finale Ghana, Camerun, Tunisia, Algeria, Zambia ed Etiopia. Il Ghana si aggiudicò il trofeo superando la Libia 7 - 6 dopo la lotteria dei rigori. Qui sotto, in dettaglio, tutti i risultati del torneo.

Città e stadi

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Fase finale

Tabellone

Semifinali

Finale 3º/4º posto

Finale

Collegamenti esterni